Jammerbugt heißen folgende geographische Objekte:
 Jammerbucht, im Norden Jütlands (dänischer Name)
 Jammerbugt Kommune, Großgemeinde in Dänemark (2007 gebildet)